Міжнародний аеропорт Скоп'є  () — найбільший аеропорт Північної Македонії, один з двох міжнародних аеропортів країни (разом з Охридським аеропортом «Святий Апостол Павло»). Знаходиться за 17 км на південний схід від Скоп'є в містечку Петровець. Раніше називався на честь Олександра Великого ().

Авіалінії та напрямки (жовтень 2022)

Статистика

Примітки 

Аеропорти Північної Македонії
Транспорт Скоп'є
Підприємства Скоп'є